When the Sun Goes Down – album dei Red 7 del 1987
 When the Sun Goes Down – album di Kenny Chesney del 2004
 When the Sun Goes Down – album dei Selena Gomez & the Scene del 2011
 When the Sun Goes Down – singolo di DJ Fresh del 2004
 When the Sun Goes Down – singolo di Kenny Chesney del 2004
 When the Sun Goes Down – singolo degli Arctic Monkeys del 2006